Cet article présente les résultats détaillés du simple messieurs de l’édition 2017 de l'US Open de tennis qui est disputé du 28 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Avant le tournoi

Contexte 
L'issue du dernier tournoi du Grand Chelem est incertaine concernant l'épreuve masculine en simple. En effet, trois joueurs du top 10 ont mis un terme à leur saison : Novak Djokovic, blessé au coude, Stanislas Wawrinka (tenant du titre), opéré du genou, et Kei Nishikori, souffrant du poignet. Andy Murray, qui connaît également une saison compliquée, déclare forfait deux jours avant l'ouverture du tournoi en raison d'une blessure à la hanche. Ce manque de résultats s'est scellé par la perte de son statut de numéro 1 mondial la semaine précédant l'US Open, au profit de Rafael Nadal qui avait quitté ce trône en . L'Espagnol affiche un bilan de 49 victoires pour 9 défaites depuis janvier, dont un dixième sacre à Roland-Garros. Comme le Majorquin, Roger Federer réalise, lui aussi, une saison très complète. Le Suisse a notamment décroché deux titres en Grand Chelem, à l'Open d'Australie puis à Wimbledon, devenant le joueur le plus titré de l'histoire du tournoi londonien. Ces performances lui ont ainsi permis de réintégrer le top 3 mondial, qu'il avait quitté en . D'autres joueurs font également figure de favori. Le jeune Allemand Alexander Zverev fait sensation depuis le début de l'année avec cinq titres à son actif, dont deux acquis consécutivement en août, à Washington et Montréal. Le Bulgare Grigor Dimitrov vient, pour sa part, de décrocher son premier Masters 1000 à Cincinnati. Nick Kyrgios, finaliste de ce même tournoi, Marin Čilić, finaliste à Wimbledon, et Dominic Thiem, auteur de belles performances depuis le début de la saison, font également office de sérieux concurrents.

Forfaits 
Le nom des joueurs forfaits est suivi du nom de ceux qui les remplacent dans le tableau principal.

 Andy Murray (2, blessure à la hanche) →  Lukáš Lacko
 Stanislas Wawrinka (4, blessure au genou) →  Florian Mayer
 Novak Djokovic (5, blessure au coude) →  Henri Laaksonen
 Kei Nishikori (10, blessure au poignet) →  Thiago Monteiro
 Milos Raonic (11, blessure au poignet) →  Leonardo Mayer
 Federico Delbonis (60, blessure à la hanche) →  Alessandro Giannessi
 Daniel Evans (89, contrôle positif à la cocaïne) →  Ernests Gulbis
 Yoshihito Nishioka (118, rééducation post-opératoire) →  Tennys Sandgren

Pendant le tournoi 
Roger Federer remporte son  sur le fil face au jeune Américain Frances Tiafoe, , (4-6, 6-2, 6-1, 1-6, 6-4). C'est la première fois depuis Wimbledon 2010 que le Suisse remporte un match en 5 sets au  d'un tournoi du Grand Chelem. C'était contre le Colombien Alejandro Falla.

Peu performant depuis Wimbledon, Jo-Wilfried Tsonga est éliminé dès le  en 3 sets par le jeune Canadien Denis Shapovalov, qui avait déjà fait sensation quelques semaines plus tôt en atteignant la 1/2 finale du Masters 1000 de Montréal. Alexander Zverev, qui faisait figure de sérieux prétendant au titre, après avoir remporté 5 titres cette saison, dont 2 Masters 1000, à Rome et Montréal, subit le même sort, défait en 4 manches par Borna Ćorić. Enfin, Grigor Dimitrov, pourtant vainqueur du Masters 1000 de Cincinnati 2 semaines auparavant, est également battu dès le  par Andrey Rublev,  et pépite de la nouvelle génération. Ainsi, c'est la première fois depuis 2002 qu'aucun vainqueur des tournois de Montréal ou de Cincinnati ne sera en demi-finales de l'US Open.

Roger Federer frôle de nouveau la défaite au , disputant un deuxième match consécutif en 5 sets, contre Mikhail Youzhny (). Le Suisse se veut tout de même rassurant pour la suite du tournoi, déclarant que  des résultats de ses 2 premiers tours.

Pablo Carreño-Busta élimine 4 joueurs qualifiés de suite pour se hisser en quart de finale, une première en Grand Chelem dans l'ère Open. En effet, l'Espagnol s'est imposé coup sur coup face à Evan King, Cameron Norrie, Nicolas Mahut et Denis Shapovalov, âgé de 18 ans et plus jeune joueur à atteindre les huitièmes de finale de l'US Open depuis Michael Chang en 1989.

Pour la première fois depuis , il n'y aura plus de Français dans le top 15 à l'issue du tournoi.

À la suite de sa défaite en 1/4 de finale contre Juan Martín del Potro, Roger Federer échoue dans sa tentative de prendre la première place du classement ATP. Le duel Federer-Nadal, tant attendu (les deux joueurs ne se sont jamais affrontés à Flushing Meadows), n'a donc pas lieu en 1/2 finale. Le Bâlois s'empare de la  mondiale et détrône Andy Murray, qui recule au  de la hiérarchie à l'issue du tournoi.

En atteignant la finale, Kevin Anderson devient à 31 ans le troisième joueur le plus âgé de l'ère Open à atteindre sa première finale en Grand Chelem. Il est également le premier Sud-Africain à atteindre ce stade de la compétition en Majeur depuis Kevin Curren en 1984. Enfin, il est le joueur le plus mal classé à atteindre la finale de l'US Open et le plus grand en taille en Grand Chelem.

Lauréat 
Rafael Nadal remporte le  titre de sa carrière en écartant en finale Kevin Anderson (6-3, 6-3, 6-4). Il s'impose ainsi pour la  à Flushing Meadows et décroche son  du Grand Chelem. Il conforte sa place de numéro 1 mondial en remportant son second titre du Grand Chelem de la saison.

Primes et points 
La dotation totale du tableau s'élève à .

Note : les joueurs issus des qualifications reçoivent un bonus de 25 points sur leur résultat final.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Statistiques

Confrontations entre compatriotes

Classement par nation

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 
 

2017
US Open Simple messieurs
Tennis aux États-Unis en 2017
Tennis en août 2017
Tennis en septembre 2017
Sport aux États-Unis en août 2017
Sport aux États-Unis en septembre 2017
Sport à New York en 2017